Song se poate referi la următoarele: dinastii de conducători chinezi, nume proprii, compoziții sau albume muzicale.

Dinastii de conducători chinezi 

 Liu Song Dynasty, prima din cele patru dinastii sudice din China, care au fost urmate la putere de Dinastia Qi de Sud 
 Dinastia Song, dinastie de conducători chinezi aflați la putere între 960 și 1279

Locuri  

 Song (stat), un stat din China din timpul Primăverii de est Zhou și a Perioadei de Toamnă
 Song, Nigeria, zonă din Nigeria
 Song, Sarawak, capitala Districtului Song din Malaezia

Nume proprii 

 Song (nume, China) (宋, 崇), nume de familie destul de răspândit în China 
 Song (nume, Coreea), nume de familie corean 
 Rigobert Song, jucător de fotbal din Camerun 
 Alexandre Song, alt jucător de fotbal din Camerun, nepot al lui Rigobert Song 
 Daewon Song, skateboarder profesionist american 
 Brenda Song, artistă de televiziune, star al Disney Channel și al programului The Suite Life of Zack and Cody

Muzică  
 Song însemnă în limba engleză „cântec”
 Song, formație corală studențească (1973 - 1993), fondată și condusă de Ioan Luchian Mihalea.
 Songs (Admiral Freebee album), 2005
 Songs (Luther Vandross album), 1994
 Songs (Regina Spektor album), 2002
 Songs (Rich Mullins album), 1996
 Song #1, cântec de Serebro constituind cântecul oficial al Rusiei la Concursul Euroviziunii din 2007 
 "Song (Avail)", cântec de Avail din albumul acestora din 1994, Dixie
 Song 2, cântec de Blur.

Transporturi  

 Song (linie aeriană), companie de aviație din Statele Unite ale Americii, care practică prețuri foarte accesibile 
 Submarin de tip 039, nume de cod folosit de NATO desemnând Clasa Song de submarine, de tipul diesel-electrice, utilizate de marina Armatei de Eliberare Națională a Poporului, armata Chinei 
 Stația de tren Song din Provincia Heilongjiang, singura stație de tren din China scrisă cu un singur caracter

Alte utilizări  

 "Song (poem)", poezie a poetului englez John Donne
 SONGS, acronimul pentru San Onofre Nuclear Generating Station
 Ming (caractere tipografice), caractere tipografice cunoscute în China sub numele de "Caractere tipografice Song''.  

Nume proprii